Влияние может оказываться в различных областях:
 Социальное влияние
 Инфлюенсер
 Агент влияния
 Маркетинг влияния (influencer marketing)

В физике:
 Сфера действия тяготения
 Сфера действия чёрной дыры (:en:Sphere of influence (black hole)), см. Горизонт событий

В кинематографе:
 :en:The Influence (2010 film) — корейский фильм
 :en:The Influence (2019 film) — испанский фильм ужасов
 :en:La Influencia (2007 film) — испанский фильм-драма

В музыке:
 Influence (группа) (:en:Influence (band)) — канадская рок-группа 1960-х (известна мини-рок-оперой Mad Birds of Prey)

См. также 
 Речевое воздействие
 Манипуляция